«Жизнь сначала» — художественный фильм режиссёра Льва Рудника.

Сюжет 
Фронтовые друзья Антонина, Фёдор и Алексей после Победы приезжают в Москву. Жена давно ушла от Фёдора, и теперь его большая квартира становится их общей. Антонина, потерявшая в годы войны мужа и дочь, находит в себе силы вернуться к преподавательской работе и участвовать в экспедициях. Алексей любит Антонину, но, узнав, что она любит Фёдора, уезжает на родину в Сибирь. А к Фёдору возвращается жена — и лишает надежды на счастье уже немолодую, некрасивую Антонину.

В ролях 
 Лидия Сухаревская — Антонина Ивановна Тимофеева
 Иван Дмитриев — Фёдор Власов
 Станислав Чекан — Алексей Шорин
 Ольга Красина — Леля Власова, дочь Фёдора и Валентины
 Эльза Леждей — Валентина, жена Федора
 Леонид Чубаров — Виктор Скворцов
 Нина Гребешкова — Катя, невеста Виктора
 Евгения Мельникова — Бодрухина
 Константин Барташевич — профессор Андреев
 Кирилл Столяров — Коля Лебедев, одноклассник Лёли
 Алексей Ушаков — Сережа Ермолаев, одноклассник Лёли
 Клара Румянова — Зоя
 Михаил Туманишвили
 Виктор Уральский
 Светлана Харитонова 
 Сергей Никоненко
 Николай Сморчков — учащийся ремесленного училища
 В. Анисимова
 А. Гвоздкова
 Нина Головина
 В. Грачев
 Галина Самохина
 Маргарита Жарова — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Лев Рудник
 Сценаристы — Николай Коварский, Лидия Сухаревская
 Оператор — Яковлев, Владимир Тимофеевич
 Композитор — Евгений Крылатов
 Художник — Валерия Нисская

Ссылки 

Телефильмы СССР 1961 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке